Дхарави () — трущобы в городе Мумбаи на западе Индии, а также административный район города. В 1986 году население Дхарави оценивалось в 530 тысяч человек. В наше время Дхарави — одни из самых больших трущоб в мире, в них проживает около 1 миллиона человек. Площадь района всего 215 гектаров.
Товарооборот Дхарави составляет 650 миллионов долларов в год. Аренда помещения стоит всего 4 доллара в месяц — это самые низкие мировые показатели.

Именно эти трущобы являлись местом жительства семьи главного героя фильма «Миллионер из трущоб».

История 
Вплоть до начала XX века на месте Дхарави были мангровые болота, на которых промышляли рыбаки. Но вскоре болото высохло из-за большого количества гниющей древесины и мусора. Затем на это место стали съезжаться и строить жилища ремесленники. Шаг за шагом поселение разрасталось и вскоре получило название Дхарави.

География 
Дхарави размещена между двумя главными пригородными железными дорогами Мумбаи, Восточной и центральной. На западе от массива находятся районы Махим и Бандра, на севере — речка Мити, которая впадает в Аравийское море через бухту Махим. На юге и востоке находятся районы Сион и Матунга. Как географическое положение, так и слаборазвитая дренажная система обусловливают уязвимость Дхарави к наводнениям.

Планы по перестройке 
Начиная с 1997 года выдвигалось много планов по реконструкции трущоб Дхарави. В 2004 году стоимость работ оценивалась в 910 млн долларов. Но уже в 2010 перепланировка трущоб обошлась бы почти в 3 млрд долларов. Планы по перестройке включают в себя строительство жилых домов, учебных заведений, асфальтированных дорог и скверов на площади в 2,8 млн м². В общей сложности жильём должны быть обеспечены 57 тысяч семей.

Фотография

Ссылки 
Потрясающий Дхарави

Мумбаи
Трущобы